El Dorado Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 El Dorado Township (Arkansas)
 El Dorado Township (Kansas)

Siehe auch:
 Eldorado Township